Tjaldur steht für:

 die färöische und isländische Bezeichnung des Austernfischers
 Hondbóltsfelagið Tjaldur, einen färöischen Handballverein
 Tjaldur (Zeitschrift), eine Zeitschrift des Deutsch-Färöischen Freundeskreises